Cornelius Gurlitt henviser til:

 Cornelius Gurlitt (komponist) (1820–1901) – tysk komponist
 Cornelius Gurlitt (kunsthistoriker) (1850–1938) – tysk arkitekt og kunsthistoriker
 Cornelius Gurlitt (kunstsamler) (1932–2014) – tysk kunstsamler